Euzonus är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Grube 1866. Euzonus ingår i familjen Opheliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Euzonus